Rheingauviertel ist
 ein Wohnviertel in Berlin-Wilmersdorf, siehe Rheingauviertel (Berlin)
 ein Ortsbezirk und Wohnviertel in Wiesbaden, siehe Wiesbaden-Rheingauviertel